Сен-Фрежу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 60 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 129 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Фрежу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Фрежу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез